De Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16 van 1994 was een Aziatisch internationaal voetbaltoernooi voor landenteams. Het was de 6e editie van het Aziatisch kampioenschap voetbal onder 16, een AFC-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 16 jaar. Er namen tien landen deel aan dit toernooi dat van 18 oktober tot en met 1 november 1994 in Qatar werd gespeeld. Japan werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Qatar met 1–0 verslagen.Oman werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 1995, dat van 3 augustus tot en met 20 augustus in Ghana werd gespeeld. De drie beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Japan, Qatar en Oman.

Gekwalificeerde Landen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Externe link
AFC – online
RSSSF

Asian Cup onder 17
Voetbal in Qatar
Voetbal in 1994
Sportevenement in Qatar